Rogi – nome antico di Ro, isola della Grecia
 Rogi André – fotografa ungherese
 Silvano Rogi – personaggio della sitcom Camera Café